Zähringer steht für:
 Zähringer, schwäbisches Fürstengeschlecht
 Zähringer (Mondkrater)
 Landsmannschaft Zaringia Heidelberg
 Zähringer (Rebsorte)

Zähringer ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Zähringer (1869–1942), deutscher Techniker und Erfinder
 Damasus Zähringer (geb. Joseph Zähringer; 1899–1977), deutscher Benediktinerabt und Theologe

 Karl Friedrich Zähringer (1886–1923), deutscher Holzschneider
 Klaus Zähringer (* 1939), deutscher Sportschütze
 Norbert Zähringer (* 1967), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Orden vom Zähringer Löwen
 Zähringer Stiftung
 Zähringerbrücke in Freiburg in der Schweiz
 Zähringerbrunnen in Bern
 Zähringerdenkmal, Denkmal für Berchtold V. von Zähringen in Bern
 Zähringen